

Geografia 
  AirPort – census-designated place (CDP) situato in California, nella contea di Stanislaus

Informatica 
 AirPort – denominazione di ogni prodotto Apple riguardante la tecnologia wireless Wi-Fi

Film 
 Airport – il film del 1970
 Airport '75 – secondo film della serie
 Airport '77 – terzo film della serie
 Airport '80 – quarto e ultimo film della serie

Pagine correlate 
 Aeroporto (disambigua)